Перша ліга Сербії та Чорногорії 2004—2005 років — 3-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Сербії та Чорногорії. Титул здобув Партизан.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Після закінчення змагання Раднички (Белград) та Хайдук (Белград) знялися зі змагань через фінансові проблеми.
2. Оскільки переможець Кубку Сербії та Чорногорії з футболу 2004—2005 Железнік не отримав ліцензію УЄФА на участь у єврокубках, то кваліфікувався до Кубка УЄФА 2005—2006 фіналіст кубка Црвена Звезда.
3. Після закінчення змагання клуб Железнік злився з клубом Вождовац.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Сербії та Чорногорії на soccerway 
 Чемпіонат Сербії та Чорногорії на rsssf 

2004—2005
Сербія
Сербія
Чорногорія
Чорногорія